Äggörarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Äggörarna, Åland, 
 Äggörarna, Lovisa, Nyland,

Se även
Små Äggörarna
Äggören
Stora Äggören
Norra Äggören
Södra Äggören
Yttre Äggören
Inre Äggören

Robotskapade Finlandförgreningar